Stražica kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Strazjitsa (ort), Veliko Tarnovo, Obsjtina Strazjitsa,

Kroatien 

 Stražica (ort i Kroatien), Dalmatien, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar